Plano medio puede hacer alusión a los siguientes conceptos: 

 En anatomía, aquel plano sagital que divide el cuerpo en dos mitades iguales, también conocido como plano medio y sagital.
 Un tipo de plano cinematográfico.